«Вести ангельской внемли» () — одна из наиболее популярных английских рождественских песен. Автором песни является Чарльз Уэсли, младший брат богослова Джона Уэсли и автор более чем 5000 гимнов; он включил её в сборник Hymns and Sacred Poems в 1739 году.

У Даниила Ясько, в сборнике «Гимны христиан» песня значится под № 216.

Входит в официальный сборник литургических песнопений Католической церкви в России «Воспойте Господу».

История 
Первоначальным началом песни было «Hark! how all the welkin rings» и был по сути пасхальным, а не рождественским; современный вариант является итогом множества переложений текста разными людьми. Автором строк «Hark! the herald angels sing / Glory to the new born King» был Джордж Уитфилд. Музыка для текста сочинена в 1840 году Феликсом Мендельсоном, как часть кантаты Festgesang для мужского хора с оркестром. Наиболее популярная аранжировка сочинена сэром Дэвидом Уилкоксом (опубликована в 1961 году в сборнике Carols for Choirs), который добавил дискант в третьем куплете.

Текст

В популярной культуре 
 Свою версию «Hark! The Herald Angels Sing» записал Фрэнк Синатра в 1957 году.
 Свою версию «Hark! The Herald Angels Sing» записал Энди Уильямс в 1974 году.
 Певица Мэрайя Кэри записала кавер-версию «Hark! The Herald Angels Sing» для альбома рождественских песен 1994 года.
 Пианист Брэдли Джозеф записал своеобразную кавер-версию песни для альбома 2000 года «Christmas Around the World».
 Кавер-версия в исполнении Busted вошла бонус-треком на один из их синглов.
 Британская пост-панк группа The Fall записала песню на одной из сессий у Джона Пила.
 Песня использована во множестве рождественских и не только телешоу как один из символов Рождества. Она:
 звучит в фильме «Эта прекрасная жизнь».
 исполняется всеми жителями Спрингфилда в эпизоде «Симпсонов» «Tis The Fifteenth Season».
 исполняется семьёй Картманов, Стэном, Кайлом и Кенни в эпизоде сериала «Южный парк» «Счастливого Рождества, Чарли Мэнсон!».
 звучит с другими словами в мультфильме 1939 года «Мир на Земле» и его ремейке 1955 года «Завещание человечеству»
 исполняется гостями в доме Пэрришей в фильме «Джуманджи»
 в фильме ужасов «Заклятие 2» (2016) в одной из заключительных сцен можно услышать этот хор.

Примечания

Ссылки 

 Песня на сайте ''ru.cantorion.org

Песни по алфавиту
Евангельские гимны
Рождественские песни